Fitzroy kan syfta på:

 Fitzroy – ett namn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Fitzroy (ö),

Argentina
 Monte Fitz Roy, också känt som Cerro Chaltén

Australien 

 Fitzroy Crossing, ort, Western Australia, Derby-West Kimberley, 
 Fitzroy, Victoria, Victoria, Yarra, 
 Fitzroy River (Queensland) – i centrala Queensland

Kanada
 Fitzroy Provincial Park, Fitzroy Harbour, Ontario

Falklandsöarna

 Fitzroy, Falklandsöarna

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar